Rhipidura isura är en fågelart i familjen solfjäderstjärtar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en underart av gråbröstad solfjäderstjärt (Rhipidira rufiventris), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Fågeln förekommer på och kring Nya Guinea samt i norra Australien och delas in i tio underarter med följande utbredning:
 R. i. vidua – Kofiau i Västpapuanska öarna
 R. i. gularis – ön Gebe, Västpapuanska öarna (utom Kofiau), Nya Guinea inklusive öarna i Geelvink Bay (utom Biak, förekommer ej på Numfoor), Manam, Goodenough, Fergusson och öar i Torres sund
 R. i. nigromentalis – Louisiaderna (Misima och Tagula)
 R. i. niveiventris – Amiralitetsöarna (Manus och Rambutyo) i nordvästra Bismarckarkipelagen
 R. i. mussai – Mussau i norra Bismarckarkipelagen
 R. i. setosa – New Hanover, New Ireland och ön Djaul i östcentrala Bismarckarkipelagen
 R. i. gigantea – öarna Tabar och Lihir utanför östra New Ireland
 R. i. tangensis – ön Boang i Tangaöarna i östcentrala Bismarckarkipelagen
 R. i. finschii – Niu Briten samt öarna Duke of York,  Watom och Lolobau i södra Bismarckarkipelagen
 R. i. isura – norra Australien från Broome i norra Western Australia österut via Top End till nordöstra Queensland söderut till området kring Proserpine

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Solfjäderstjärtar
Rhipidura
Fåglar i australiska regionen